Cubelles est une commune française située dans le département de la Haute-Loire.
 Cubelles est une commune espagnole située dans la généralité de Catalogne.